1000 – liczba tysiąc
 1000 – rok tysięczny
 tysiąc – gra karciana
 tysiąc – gra w kości